Sofía Silva (1929-2011), mannequin vénézuélienne. 
 Sofía Silva, joueuse de rink hockey.